Jean Dufour peut désigner :

 Jean Dufour (1818-1883), homme politique français ;
 Jean Dufour (1949-2020), homme politique français.